Haunhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Haunhorst (1929–2016), deutscher Kantor, Organist, Musikpädagoge und Museumsleiter
 Hans Anna Haunhorst (1883–1954), deutscher Jurist und Autor
 Mario Haunhorst (* 1967), deutscher Glas- und Lichtkünstler
 Sabine Haunhorst (* 1966), deutsche Juristin und Richterin am Bundesfinanzhof